Model 500 steht für:

 Model 500, ein Pseudonym von Juan Atkins (* 1962), US-amerikanischer Musiker
 Smith & Wesson Model 500, Revolver